Adolphe Assi (1841-1896), communard français ;
 Laurent Aké Assi (1931-2014), botaniste ivoirien.